Ксенія Маринкович (;  18 квітня 1966, Вировитиця, Хорватія) — хорватська акторка театру, кіно та телебачення.

Біографія 
Народилась 1966 року у Вировитиці, де і закінчила школу. Також навчалась в Академії драматичного мистецтва в Загребі та була акторкою у Вировитицькому театрі. Будучи ще студенткою Академії, почала працювати в Міському драматичному театрі Гавелла та трупі Гістріоні. Після закінчення навчання один рік працювала в «Teatar u gostima», а з 1989 року була акторкою театрку ZKM. Паралельно з театром вона також розвивала кар'єру теле та кіноакторки.

Фільмографія

Примітки

Посилання 
 

Хорватські акторки